Kienitz  ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Kienitz, ein Ort in der Gemeinde Letschin, Brandenburg
 Groß Kienitz, ein Ortsteil von Blankenfelde-Mahlow
 Klein Kienitz, ein Ortsteil von Rangsdorf
in Polen
 Kinice, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Kienitz im Landkreis Soldin, Brandenburg); siehe Nowogródek Pomorski
 Kinice, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Kienitz im Landkreis Konitz, Danzig-Westpreußen); siehe Brusy

Kienitz ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad von Kienitz (1865–1949), deutscher Reichsgerichtsrat
 Friedrich Karl Kienitz (1925–2012), deutscher Althistoriker, Orientalist und Ägyptologe
 Günter W. Kienitz, deutscher Autor
 Heinrich Kienitz (1831–1902), deutscher Jurist und Politiker
 Max Kienitz (1849–1931), deutscher Botaniker und Forstmeister
 Roderich Erwin von Kienitz (1906–1948), deutscher Kirchenrechtler, Universitätsprofessor
 Sabine Kienitz (* 1958) Volkskundlerin und Kulturanthropologin
 Werner Kienitz (1885–1959), deutscher General der Infanterie
 Wilhelm von Kienitz (1823–1910), preußischer Generalleutnant